Тимукуј има више значења:

 Општина Тимукуј (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тимукуј (Тимукуј, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику